Skorba (Slovenië), plaats in Slovenië
 Skorba (tempel), tempelcomplex op Malta
 Skorba (band), een Australische muziekband